Aleksander Pawlak ist der Name von

* Aleksander Pawlak (Funktionär) genannt Olek (1907–1969), polnischer Parteifunktionär
 Aleksander Pawlak (Musikwissenschaftler) (1925–2001), polnischer Musikwissenschaftler
 Aleksander Pawlak (Fußballspieler) (* 2001), polnischer Fußballspieler